Tales ("racconti" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Tales, comune della Spagna
 Tales Flamínio Carlos (1943), calciatore brasiliano
 Tales Tlaija de Souza (1994), calciatore brasiliano
 Tales – album di Marcus Miller del 1995
 Tales – serie televisiva statunitense del 2017 trasmessa sul canale televisivo BET